Живопи́сна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Живописна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Живописна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Живописна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Живописна вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці